U 15 steht für:
 eine Altersklasse im Sport; siehe Alters- und Leistungsklassen (Sport)
 German U15, einen Verband von Universitäten in Deutschland
 U15 Group of Canadian Research Universities, ein Zusammenschluss kanadischer Universitäten

U 15 bezeichnet folgende U-Boote:
 SM U 15 (1912–1914), ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 15 (k.u.k Marine) (1915–1919), ein U-Boot der österreichisch-ungarischen Marine
 U 15 (Kriegsmarine) (1935–1940), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 U 15 (Bundeswehr) (1974–2010), ein U-Boot der Deutschen Marine

U15 bezeichnet folgende U-Bahn-Linien:
 U-Bahn-Linie 15 (Berlin) (eingestellt, der Linienverlauf entsprach dem der heutigen U-Bahn-Linie 1 (Berlin))
 Stadtbahn-Linie U15 (Stuttgart), siehe Stadtbahn Stuttgart

U15